Клуб «Атланта Брэйвз» 146 лет выступает в профессиональном бейсболе, играя в большинстве всего в Главной лиге бейсбола. 

Команда была основана в 1871 году как «Бостон Ред Стокингс» и была одним из девяти уставных членов Национальной ассоциации профессиональных игроков в бейсбол. В 1876 году команда изменила своё название на «Бостон Ред Капс», когда присоединилась к Национальной лиге. Команда меняла название ещё несколько раз в конце 1800-х - начале 1900-х, прежде чем в 1912 году остановилась на имени «Брэйвз». В 1953 году команда переехала в Милуоки. После 13 сезонов в городе из штата Висконсин «Брэйвз» снова переехали в Атланту, где играю по настоящее время. С 1997 по 2016 года клуб играл на «Тёрнер-филд», а сезон 2017 начал играть на «СанТраст Парке»..

«Брэйвз» пережили несколько периодов успеха. Команда была доминирующей в конце девятнадцатого века, когда она была известна как «Бостон Бенетерс», выиграв четыре из пяти чемпионатов Национальной ассоциации профессиональных игроков в бейсбол и восемь титулов Национальной лиги. В Милуоки у команды никогда не было проигрышных сезонов. С 1991 по 2005 года «Брэйвз» были одной из самых успешных франшиз в бейсболе, выиграв четырнадцать подряд титулов в дивизионе (не считая сокращённого сезона 1994 года, в котором не было официальных чемпионов) и пять вымпелов Национальной лиги. В сезоне 2011 года «Брэйвз» стали третьей командой, выигравшей 10 000 игр в МЛБ. Клуб выиграл три Мировые серии - одну в Бостоне, одну в Милуоки и одну в Атланте.

Были у «Брэйвз» периоды упадка. У команды было одиннадцать проигрышных сезонов подряд, с 1903 по 1913 года, в  шести из которых они проиграли более 100 игр. В период с 1917 по 1945 года только три раза победили в Национальной лиге и пять сезонов со 100 поражениями, включая худший ательпоказ в истории MLB в сезоне 1935 года. В период с 1970 по 1990 год «Брэйвз» сыграл всего один матч в плей-офф и потерпел семнадцать проигрышных сезонов из двадцати одного. В течение сезона 2011 «Брэйвз» стал второй клубом, проигравшим 10 000 игр в МЛБ.

В этой статье перечислены результаты каждого сезона клуба, включая годы, проведённые в Бостоне и Милуоки.

Легенда

Результаты 

<onlyinclude>

Результат по десятилетиям 

Статистика взята с сайта baseball-reference.com и актуальна на 3 октября 2021 года.

Примечания 

 
Атланта Брэйвз